Хелиогабал може да се отнася за:

 Хелиогабал – римски император от династията на Северите
 Хелиогабал (бог) - слънчев бог покровител на Емеса